Bassens puede referirse a:
Bassens, comuna francesa de Gironda.
Bassens, comuna francesa de Saboya.